Чонград је реч мађарског порекла, изведена од јужнословенске речи Црни град. Она може значити:

 Чонград - град у јужној Мађарској,
 Чонградска жупанија - данашња жупанија у оквиру Мађарске,
 Чонградска жупанија (бивша) - некадашња жупанија Краљевине Угарске.